A discografia de Eduardo Costa, um cantor, compositor e instrumentista brasileiro de música sertaneja, consiste de nove álbuns de estúdio, quatro álbuns ao vivo e vinte e nove singles lançados desde o início da sua carreira.

Em 2000, iniciou a carreira solo e lançou seu primeiro disco, O Menino de Goiás, uma produção independente. Em 2003 assinou contrato com a gravadora Velas, produzindo seu álbum de estreia, autointitulado Eduardo Costa, que fez sucesso com a música de sua autoria "Coração Aberto". Em anos seguintes, lançou os álbuns de estúdio Acústico (2004), No Boteco (2005), Pele, Alma e Coração (2005) e No Buteco II (2006), sem grande repercussão comercial. 

Em abril de 2007, lançou seu primeiro álbum ao vivo, Eduardo Costa - Ao Vivo, pela gravadora Universal Music. Foi gravado em novembro de 2006, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A obra obteve um bom desempenho comercial, sendo certificada em disco de ouro pelas mais de 50 mil cópias vendidas em território brasileiro. A primeira música de trabalho, "Me Apaixonei", ficou em primeiro lugar em todo o país. Em 2008, divulgou o primeiro trabalho de estúdio com Universal Music, sob o título Cada Dia Te Quero Mais. O trabalho emplacou quatro hits: "Eu Aposto", "Cachaceiro", "Melhor ou Pior" e "Você foi Atriz", este último com a participação da dupla Bruno e Marrone.

Em 2009 lançou o CD Tem Tudo a Ver, e em 2010, gravou no Credicard Hall em São Paulo, seu segundo DVD Ao Vivo: De Pele, Alma e Coração, lançado no ano seguinte pela Sony Music. Em 2012, lança Pecado de Amor, que fez sucesso com as músicas "Anjo Protetor" e "Começar de Novo". Em 2013 lança seu 3º DVD e o 11º disco Acústico, que fez sucesso com as músicas "Louco Coração", "Enamorado", "Os 10 Mandamentos do Amor" e "Faz de Conta".

Em 2014, junto com o cantor Leonardo, gravou o CD/DVD Cabaré. A música de trabalho é "Um Degrau na Escada". Em 2015 a dupla iniciou a turnê Cabaré que vai percorrer todo o país. A primeira apresentação foi no Citibank Hall em São Paulo. A dupla recebeu da Sony Music os discos de ouro e platina.

Álbuns

Álbuns de estúdio

Álbuns ao vivo

Álbuns de compilação

Singles

Singles promocionais

Outras aparições

Discografia
Discografias de músicos do Brasil
Discografias de música sertaneja